Maturin kan syfta på:

 Maturín – huvudort i delstaten Monagas i Venezuela
 Stephen Maturin – en fiktiv karaktär i Patrick O'Brian's böcker Aubrey/Maturin-serien
 Charles Robert Maturin (1782-1824), en irländsk författare och präst